Amadé aostai herceg (1845–1890) Spanyolország királya, 1845–1890 között Aosta 1. hercege
 Amadé aostai herceg (1898–1942) Emánuel Filibert aostai herceg fia, 1931–1942 között Aosta és Apulia 3. hercege
 Amadé aostai herceg (1943–2021) II. Tomiszláv horvát király fia, 1948–2021 között Aosta 5. hercege